Тим Кахелмайер (прякор: Nazgul) е германски професионален покер играч от отбора на [PokerStrategy pokerstrategy.com/#uLC09C].

Роден е на 18 април 1981 в Германия и се занимава с покер от 17-годишен.

Успехи

Онлайн покер 
 4. PokerStars Sunday Million $80 000
 5. PokerStars Sunday Million $41 000
 6. Full Tilt Poker $750k GTD $23 500
 7. PokerStars Sunday Million Warm-Up $22 500

Покер на живо

Източници 

Германски покер играчи